О́пытная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Опытная улица — улица в Липецке.
 Опытная улица — улица в Новочеркасске.
 Опытная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Опытная улица — улица в Полтаве.
 Опытная улица — улица в Симферополе.